

Cinema 
 Waterland - Memorie d'amore (Waterland) – film del 1992 diretto da Stephen Gyllenhaal

Geografia 
 Belgio
 Waterland – regione delle Fiandre

 Paesi Bassi
 Waterland – comune dell'Olanda Settentrionale
 Waterland – regione dell'Olanda Settentrionale

Letteratura 
 Il paese dell'acqua (Waterland) –  romanzo di Graham Swift del 1983